Готов к труду и обороне:

 Готов к труду и обороне СССР — программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях в СССР, основополагающая в единой и поддерживаемой государством системе патриотического воспитания молодёжи.
 Готов к труду и обороне — программа физкультурной подготовки в России.
 Готов к труду и обороне (студенческие игры) — ежегодные межвузовские спортивные игры, проходящие в Москве.